Stiborius ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Nectaris, östlich des Kraters Lindenau und südlich von Piccolomini.
Der Krater ist relativ wenig erodiert, unregelmäßig geformt und weist im Inneren Spuren von Rutschungen sowie einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen und Mathematiker Andreas Stiborius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Stiborius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)